Булгарелли:

 Булгарелли, Адельмо — итальянский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, чемпион Средиземноморских игр, 11-кратный чемпион Италии.
 Булгарелли, Джакомо — итальянский футболист, игрок «Болоньи» и национальной сборной. Чемпион Европы 1968 года.